Quercanus är ett släkte av steklar. Quercanus ingår i familjen puppglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Puppglanssteklar
Quercanus